Pussyman's Decadent Divas (oder nur Decadent Divas) ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Legend Video. Bis zum Jahr 2006 wurden 29 Teile der Serie gedreht. Die Serie gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten „All-Girl-Releases“, welche keinen Award bekamen. Die Serie war mehrere Male für den AVN Award nominiert. Zahlreiche bekannte Darstellerinnen, u. a. AVN Award-Gewinner bzw. AVN Hall of Famer (z. B. Bionca, Briana Banks und Bridgette Kerkove) spielen in den Direct-to-DVD-Filmen mit.

Bei AVN wird die Serie in zahlreichen Artikeln erwähnt und bekommt durchgängig gute Bewertungen.

Die Darstellerinnen tragen in den Filmen häufig Latexkleidung und High-Heels und treten sehr dominant auf. In vielen Szenen werden Sexspielzeuge benutzt.

Darsteller 
 Pussyman's Decadent Divas 1 (1999): Chandler, Charlie, Chelsea Blue, Envy, Lisa Belle, Mikki Taylor, Natasha Blake, Petra, Taylor St. Claire
 Pussyman's Decadent Divas 2 (1999): Azlea, Bridgette Kerkove, Goldie McHawn, Inari Vachs, Lidia, Liza Harper, Nakita Kash, Taylor St. Claire, Temptress, Tina Cheri
 Pussyman's Decadent Divas 3 (1999): Bridgette Kerkove, Cassandra Knight, Chandler, Cherry Mirage, Monique, Nikola Kraus, Nina Kornikova, Samantha Sterlyng, Sana Fey, Sonya Redd
 Pussyman's Decadent Divas 4 (1999): Envy, Gina Ryder, Jessica Drake, Jessie, Layla Jade, Lee-Anne McQueen, Lola, Samantha Sterlyng, Sana Fey, Tina Cheri
 Pussyman's Decadent Divas 5 (1999): Bridgette Kerkove, Donita, Jeanie Rivers, Samantha Sterlyng, Sana Fey, Sierra, Tabitha Stevens, Wendy Divine
 Pussyman's Decadent Divas 6 (2000): Azlea, Charlie Angel, Cheyenne Silver, Diana DeVoe, Dolly Golden, Karen Winters, Layla Jade, Michele Raven, Sana Fey
 Pussyman's Decadent Divas 7 (2000): Adriana Sage, Charlie, Isabella Camille, Jennifer Steele, Nakita Kash, Nikol, Nina Kornikova, Sana Fey, Tara
 Pussyman's Decadent Divas 8 (2000): Alex Foxe, Autumn Haze, Briana Banks, Bridgette Kerkove, Daisy Chain, Dominica Leoni, Eve, Kiri, Lita Chase
 Pussyman's Decadent Divas 9 (2000): Amber Michaels, Briana Banks, Bridgette Kerkove, Carolyn Monroe, Charmane Star, Dolly Golden, Gina Ryder, Jewell Marceau, Shay Sights
 Pussyman's Decadent Divas 10 (2000): Alex Foxe, Bionca, Bridgette Kerkove, Candy Cotton, Charlie, Claudia Adkins, Isabella Camille, Taylor St. Claire
 Pussyman's Decadent Divas 11 (2001): Bridgette Kerkove, Cherry Mirage, Dru Berrymore, Isabella Camille, Jezebelle Bond, Katrina Rosebud, Sharon Wild, Taylor St. Claire, Teanna Kai
 Pussyman's Decadent Divas 12 (2001): Amber Michaels, Bridgette Kerkove, Dominica Leoni, Kianna Dior, Nicole Sheridan, Regina Sharp, Shelbee Myne, Starla Fox, Wanda Curtis
 Pussyman's Decadent Divas 13 (2001): Alex Foxe, Amber Michaels, Angelica Sin, Dru Berrymore, Katrina Rosebud, Kelsey Heart, Kianna Dior, Lana, Sana Fey
 Pussyman's Decadent Divas 14 (2001): Bamboo, Bionca, Bree Brooks, Bridgette Kerkove, Hannah Harper, Kianna Dior, Shay Sights, Taylor St. Claire, Tommi Rose
 Pussyman's Decadent Divas 15 (2001): Amber Michaels, Charlie, Cleopatra, Isabella Camille, Jewell Marceau, Kianna Dior, Nicole Sheridan, Ruby Richards, Tanya Danielle
 Pussyman's Decadent Divas 16 (2001): Angela Crystal, Daniella Rush, Faith Adams, Holly Hollywood, Lea De Mae, Shay Sweet, Tanya Danielle, Taylor St. Claire, Tiffany Mason
 Pussyman's Decadent Divas 17 (2002): Bionca, Brooke Hunter, Hannah Harper, Katie Morgan, Mary Carey, Monica Mayhem, Natasha Dolling, Teanna Kai, Tiffany Mason
 Pussyman's Decadent Divas 18 (2002): Aurora Snow, Mary Carey, Petra, Phoenix Ray, Sunrise Adams, Tanya Danielle, Taylor Wane, Teanna Kai, Vanessa, Taylor St. Claire
 Pussyman's Decadent Divas 19 (2002): Bionca, Bobbi Eden, Candy Cotton, Hannah Harper, Jana Cova, Smoking Mary Jane, Monique Dane, T.J. Hotspot, Taylor Wane
 Pussyman's Decadent Divas 20 (2002): Bunny Luv, Charlie, Hannah Harper, Katrina Rosebud, Montana Gunn, Olivia Saint, Taylor St. Claire, Taylor Wane, Teanna Kai
 Pussyman's Decadent Divas 21 (2003): Austin O'Riley, Bella Starr, Bella-Marie Wolf, Charlie Laine, Jodie Moore, Monica Star, Lonnie Waters, Summer Cummings, Taylor Wane
 Pussyman's Decadent Divas 22 (2003): Alexis Malone, Becca Bratt, Bionca, Brittney Skye, Felicia Foxx, Gina Ryder, Jennie Loveitt, Kianna Dior, Layla Jade
 Pussyman's Decadent Divas 23 (2004): Alexis Malone, Ana Nova, Charlie Laine, Crystal White, Jana Cova, Kimberly Kane, Maliyah Madison, Pantera, Taylor St. Claire
 Pussyman's Decadent Divas 24 (2004): Alexis Malone, Brittney Skye, Charlie Laine, Vanessa Blue, Ice LaFox, Jada Fire, Aiden Starr, Monique Alexander, Olivia O’Lovely
 Pussyman's Decadent Divas 25 (2004): Bianca Pureheart, Dani Woodward, Diana Doll, Gen Padova, Isabella Camille, Jenaveve Jolie, Katie Gold, MacKenzie Mack, Sarah Blake, Jana Mrazkova
 Pussyman's Decadent Divas 26 (2005): Avena Lee, Charlie Laine, Jesse Capelli, Joelean, Katie Gold, Sarah Blake, Sophia Sandobar, Taylor St. Claire, Trina Michaels
 Pussyman's Decadent Divas 27 (2005): Amy Ried, Bella Starr, Daisy Marie, Frankie Dashwood, Holly Morgan, Marlena, Montanna Rae, Nicki Hunter, Savannah James
 Pussyman's Decadent Divas 28 (2005): Carli Banks, Charlie Laine, Dakota Cameron, Karlie Montana, Kelly Kline, Lisa Daniels, Samantha Ryan, Tyla Wynn, Valerie Herrera
 Pussyman's Decadent Divas 29 (2006): Ava Devine, Crissy Moran, Holly Morgan, Marlena, Mary Carey, Nadia Styles, Sara Stone, Tiffany, Veronica Jett

Reviews 

 A well-crafted, estrogen-driven all-girler peopled by long-legged lesbians, this title delivers all that it promises. – Decadent Divas 15
 This isn't the hardest all-girl line out there, but the sight of its A-list beauties garbed in sizzling fetish wear compensates. – Decadent Divas 21
 All the usual Decadent Divas staples are here: uniformly gorgeous women, garden-variety fetish garb, upscale locales and moderately heated, middle of the road Sapphic sex. – Decadent Divas 24

Weblinks 

 Filmreihe in der IAFD

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe